Санта Круз Уно има више значења:

 Санта Круз Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Круз Уно (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Круз Уно, Гранха (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Круз Уно (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Круз Уно (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Круз Уно (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Круз Уно (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику